Il termine Ognina è usato per indicare varie località:
 Ognina  – quartiere di Catania 
 Isola di Ognina  – isola nel Comune di Siracusa
 Ognina  – località a 15 km da Siracusa